Zucchello − cognome italiano
 Monte Zucchello − rilievo montuoso